Eine Prioratskirche (, , ) ist ein mittelalterlicher Kirchenbau, der zu einem Priorat – einem Kloster niederen Ranges als eine Abtei – gehörte, welches in organisatorischer Abhängigkeit von einem – oft weit entfernt gelegenen – größeren Mutterkloster stand.

Geschichte 
Durch Schenkungen, Stiftungen oder testamentarische Verfügungen kamen die größeren Klöster Europas im 11. und 12. Jahrhundert in den Besitz von Ländereien in entfernteren Regionen. Dieser Landbesitz musste bewirtschaftet und verwaltet werden – dies konnte durch Pächter geschehen, aber auch durch die Mönche selber – getreu dem benediktinischen Grundsatz ora et labora. In manchen Fällen waren die Stiftungen mit der Auflage verbunden, dass auf den geschenkten Ländereien eine Kirche erbaut werden müsse, in welcher nach dem Tode des Stifters für dessen Seelenheil gebetet wurde.

Wenn die Anzahl der Mönche in einem Mutterkloster zu groß wurde, was im Hochmittelalter häufiger der Fall war, bot die Gründung eines Priorats neuen Raum. Da viele Urkunden im Laufe der Zeit verlorengingen, ist heute in vielen Fällen der Name des ursprünglichen Mutterklosters nicht mehr bekannt.

Da nicht alle Mönche – vor allem in späterer Zeit – selber körperlich arbeiteten, siedelten sich in der Umgebung einer Abtei bzw. eines Priorats und seines oft umfangreichen Wirtschaftsbetriebes mehr und mehr Menschen an, die als leibeigene Bauern die landwirtschaftlichen Tätigkeiten verrichteten oder als rechtlich freie Handwerker (Zimmerleute, Schmiede, Stellmacher etc.) tätig waren. Auf diese Weise entstanden kleinere Dörfer in unmittelbarer Nachbarschaft.

Die Erträge aus der landwirtschaftlichen Produktion dienten im Wesentlichen der Selbstversorgung des Priorats und des jeweiligen Mutterklosters. Auch die Versorgung von Kranken und Pilgern war eine wichtige Aufgabe. Ob eventuelle Überschüsse auf Märkten verkauft werden durften, ist nicht überliefert, aber in einer Zeit rückläufiger Mönchszahlen durchaus wahrscheinlich.

Eine weitere Einnahmequelle eines Priorats lag in seiner Rolle als regionale Pilger- oder Wallfahrtsstätte. So finden sich bis auf den heutigen Tag in einigen ehemaligen Prioratskirchen als 'wundertätig' verehrte Marien- oder Heiligenbildnisse. Dies erklärt auch die Größe der Kirchenbauten, deren Fassungsvermögen nicht selten das 20- oder 30fache der jeweiligen Mönchsgemeinde überstieg.

Nach den kirchenreformatorischen Umwälzungen unter Heinrich VIII. in England und durch die Säkularisation auf dem europäischen Kontinent wurden Klöster und somit auch Abteien und Priorate aufgelöst; die Wirtschaftsgebäude wurden für andere Zwecke oder als Steinbrüche genutzt, die ehemaligen Prioratskirchen wurden im Regelfall zu Pfarrkirchen umgewandelt.

Kirchenbauten 

Ein architektonisch einheitlicher Bautypus einer Prioratskirche existiert nicht; die Kirchen waren oft dreischiffig (basilikal) und dreiapsidial und somit größer als die zumeist nur einschiffigen Pfarrkirchen, aber kleiner als ihre Mutterklöster. In einigen Regionen Südwestfrankreichs (Saintonge, Angoumois, Périgord u. a.) hat sich jedoch eine regionale Tradition einschiffiger Kirchenbauten herausgebildet, so dass dort die Einschiffigkeit nicht in jedem Fall als Indiz für eine Pfarrkirche gewertet werden kann.

Ein deutlicher Hinweis für die positive Identifizierung einer Kirche als ehemalige Priorats- oder Kollegiatkirche ist allerdings das Vorhandensein eines zweiten Portals auf der Südseite (vgl. St-Pierre-aux-Liens (Varenne-l’Arconce), Prioratskirche St-Julien in Chauriat, Prioratskirche Thuret, La Peyratte, Échebrune u. a.), das ehemals als separater – und nur den Mönchen und Konventualen vorbehaltener – Zugang vom Klausurbereich genutzt wurde. Dieses Portal wurde in vielen Fällen später, d. h. nach der Auflösung des Priorats, zugemauert (z. B. St-Hilaire de Melle). Auch das Vorhandensein eines Glockenturms anstelle eines einfachen Glockengiebels kann in dieser Hinsicht gedeutet werden.

Kreuzgang und Nebengebäude 
Zum – meist auf der Südseite gelegenen – Klausurbereich eines Priorats gehörte in der Regel ein einfacher Kreuzgang, der manchmal nur aus einem einzigen Flügel bestand. Die meisten dieser Kreuzgänge sind nach Auflösung der Klöster verschwunden. Gleiches gilt auch für die dem Kreuzgang angegliederten Gebäudeteile (Dormitorium, Refektorium) und die Nebengebäude (Wirtschaftsgebäude, Stallungen, Werkstätten etc.). Ein Skriptorium war in den Prioraten üblicherweise nicht vorhanden, denn das oft kunstvolle Kopieren von Büchern blieb Aufgabe und Einnahmequelle der Abteien. Auch ein Kapitelsaal existierte in den Prioraten ursprünglich wohl nicht, da die wichtigen Entscheidungen zu den weltlichen Finanzierungs- und Baufragen im jeweiligen Mutterkloster getroffen wurden.

Kunsthistorische Bedeutung 
Viele Abteikirchen sind in der Zeit der Französischen Revolution abgerissen worden; die meisten Prioratskirchen wurden jedoch zu Pfarrkirchen umgewandelt und blieben auf diese Weise für die Nachwelt erhalten. Ihre Architektur ist zumeist ausgereift; in einigen Fällen gelten sie sogar als verkleinertes Abbild des Mutterklosters (z. B. Paray-le-Monial/Abtei Cluny). Überdies verfügen einige Prioratskirchen zuweilen über Tympana, Friese etc. oder bergen andere Kunstschätze wie Fresken, Lettner oder bedeutende Marienbildnisse und Heiligenfiguren.

Bedeutende Prioratskirchen

Frankreich

Aquitanien 

 St-Léon (Saint-Léon-sur-Vézère)
 St-Martin (Besse)
 Kirche Sainte-Madeleine, Montagrier
 Kirche Notre-Dame, Moirax
 Sainte-Gemme (Charente-Maritime)

Auvergne 

 Notre-Dame de Châtel-Montagne
 Prioratskirche St-Julien in Chauriat
 Notre-Dame-du-Mont-Cornadore de Saint-Nectaire
 Prioratskirche Thuret

Burgund 

 Ste-Trinité d’Anzy-le-Duc
 Chapelle des Moines (Berzé-la-Ville)
 St-Étienne (Nevers)
 St-Martin de Chapaize
 Notre-Dame de La Charité
 Sacré-Cœur de Paray-le-Monial
 Priorat Perrecy-les-Forges
 Kirche von Saint-Révérien
 St-André d’Iguerande
 St-Pierre-aux-Liens (Varenne-l’Arconce)
 St-Thibault (Saint-Thibault)

Languedoc-Roussillon 

 St-Michel de Grandmont
 Prioratskirche in Prévenchères
 Prieuré de Serrabone
 Prieuré de Marcevol

Île-de-France 
 St.-Mammès in Saint-Mammès

Loire 
 Notre-Dame de Cunault
 Saint-Benoît-du-Sault
 Ehemalige Prioratskirche St-Martin in Ambierle

Lothringen 
 Prioratskirche von Froville

Normandie 
 Saint-Gabriel-Brécy (Calvados)
 Abtei Graville

Okzitanien 
 Saint-Astier, Catus
 St-Michel de Grandmont

Poitou-Charente 

 St-Hilaire de Melle
 St-Martin de Chadenac
 Prieuré St-Nicolas de Civray
 Notre-Dame de Champdeniers
 St-Pierre d’Échebrune
 Prieuré de Saint-Généroux
 Ste-Radegonde (Talmont)
 St-Pierre de Pont-l’Abbé-d’Arnoult
 St-Eutrope de Saintes
 Notre-Dame (Rioux)
 St-Trojan (Rétaud)
 St-Sulpice (Marignac)
 Prioratskirche von Sainte-Gemme
 Prioratskirche von Courcôme
 Prioratskirche von Lichères

Provence 
 Prieuré de Ganagobie
 St-Trinit in Saint-Trinit (Vaucluse)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Moustiers-Sainte-Marie)

Rhône-Alpes 
 Prioratskirche von Pommiers (Rhône)

Italien 
 Santa Maria del Priorato, Rom

Schweiz 
 Reformierte Kirche Saint-Jean-Baptiste, ehemalige Prioratskirche in Grandson (Waadt)
 Ehemalige Prioratskirche Saint-Sulpice in Sainte-Sulpice (Waadt)
 Prioratskirche St. Maria in Niedergesteln (Wallis)

England 
siehe engl. WP-Artikel 'Priory Church'

Spanien 
siehe span. WP-Artikel 'Iglesia Prioral'

Literatur 
 Daniel Pichot, Florian Mazel (Hrsg.): Prieurés et société au Moyen Âge. Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 2006 ISBN 978-2-7535-0405-9

Kirche (Architektur)
Klostergeschichte
!